dzsem, lekvár
 dzsem, „örömzene”, dzsemmelés, zenélési mód (jam session)
 Dzsem (1459–1495) török herceg

Lásd még 
 Jam (egyértelműsítő lap)